Дамиан Янг(также встречается написание Дамиэн Янг и Дэмиан Янг) (, 27 октября 1961 года, Вашингтон (округ Колумбия), США) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Вырос в столице США — Вашингтоне. На первые пробы попал в 1977 году в 16 лет. Однако только в 23 года, в 1984 году переехал в Нью-Йорк, где выступал на Бродвее, в том числе с актрисой Эллен Бёрстин в постановке Sacrilege. Он работал несколько лет в компании «Театр Кукарача» (). Позднее выступал и в небродвейских театрах, таких как The Vineyard Theatre, Playwright Horizons, Soho Rep, и The Flea and The Atlantic.

Сыграл семь различных персонажей в сериалах «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус», а также «Закон и порядок: Преступное намерение».

Среди известных проектов в актерской карьере Янга также такие, как «Неуязвимый», «Californication», «Секс в большом городе», «Возмездие», «Бердмэн», «Величайший шоумен» и «8 подруг Оушена».

В период с 2016 по 2017 год актер также появлялся в сериалах «Карточный домик», «Готэм» и «Элементарно». В 2021 года Янг снялся в криминальной комедии «Аферистка».

Личная жизнь 
Женат на актрисе . Вместе с ней и двумя детьми проживает в Нью-Йорке в Бруклине.

Фильмография

Примечания

Ссылки